Municipio de Freedom puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Freedom (condado de Polk, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Freedom (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Freedom (condado de Faulk, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Faulk.
 Municipio de Freedom (condado de Bourbon, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Bourbon.
 Municipio de Freedom (condado de Carroll, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Freedom (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Freedom (condado de Hamilton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Freedom (condado de Palo Alto, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Palo Alto.
 Municipio de Freedom (condado de Ellis, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ellis.
 Municipio de Freedom (condado de Phillips, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Freedom (condado de Republic, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Republic.
 Municipio de Freedom (condado de Washtenaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Washtenaw.
 Municipio de Freedom (condado de Waseca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Waseca.
 Municipio de Freedom (condado de Lafayette, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lafayette.
 Municipio de Freedom (condado de Henry, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Freedom (condado de Portage, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Portage.
 Municipio de Freedom (condado de Wood, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wood.
 Municipio de Freedom (condado de Adams, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Freedom (condado de Blair, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Blair.